Banderas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Banderas del Águila, ort, Durango, Durango, 
 Banderas, Hidalgo, ort, Huautla, 
 Banderas, Veracruz, ort, Tuxpan, 
 Banderas, Tabasco, ort, Nacajuca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar